IDL — сокращение для нескольких информационных технологий:
 Язык описания интерфейсов ()
  () — язык программирования, используемый для анализа данных.